Pro Rabirio Postumo va ser un discurs que va pronunciar Ciceró l'any 54 aC davant del senat de Roma per defensar a Gai Rabiri Pòstum (Caius Rabirius Postumus), condemnat per extorsió.

Gai Rabiri fou un membre de l'ordre dels equites, un banquer i més tard un senador de la República Romana al . Mentre exercí de banquer prestà grans quantitats de diners al rei egipci Ptolemeu XII. Posteriorment Ptolemeu fou reposat per Aule Gabini, que va nomenar Gai dioecetes o cap dels tresorers. Però a causa del seu passat Gai fou empresonat i acusat de mort. Aquest va fugir a Roma on fou acusat pel senat en un judici contra Gabini per repetundae. Ciceró va ser l'encarregat de defensar Gai en aquest cas. Tot i que es conserva el discurs no coneixem el resultat del judici, tot i que es creu que va ser acusatori, ja que Gai va ser exiliat.

Durant la Guerra Civil, Gai va lluitar al costat de Juli Cèsar i el va acceptar al senat el 49 aC.

Aquest discurs de Ciceró està dividit en un total de 27 paràgrafs i 48 segments.

Enllaços externs 
 Text Pro Rabirio Postumo en llatí: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/rabiriopost.shtml

Discursos de Ciceró